Копанатојак има више значења:

 Општина Копанатојак (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Копанатојак (Копанатојак, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику